Фо́ртьюн, Фо́рчун () — английская фамилия. Известные носители:
 Фортьюн, Аджани (род. 2002) — тринидадский футболист.
 Фортьюн, Андре (род. 1996) — тринидадский футболист.
 Форчун, Дион (1890—1946) — английская писательница и оккультист.
 Форчун, Квинтон (род. 1977) — южноафриканский футболист.

См. также 
 Fortune

Примечания